Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Libéma Open) van 2022 vond plaats van 6 tot en met 12 juni 2022 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de 25e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2022. Er werd gespeeld op grasbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Alison Riske was haar titel niet komen verdedigen.

Het zevende reekshoofd, Jekaterina Aleksandrova, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka in twee sets. Aleksandrova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rosmalen op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Alison Van Uytvanck bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Aryna Sabalenka;
 ook Kirsten Flipkens wist tot de kwartfinale door te dringen – zij moest de duimen leggen voor de Amerikaanse Shelby Rogers;
 Elise Mertens was als achtste geplaatst, maar kwam niet verder dan de tweede ronde;
 Greet Minnen verloor meteen haar openingspartij.

De Nederlandse Arianne Hartono was via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Suzan Lamens had eveneens een wildcard gekregen, maar zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Shuko Aoyama en Aleksandra Krunić hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het ongeplaatste duo Ellen Perez en Tamara Zidanšek won het toer­nooi. In de op zaterdag 11 juni gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Veronika Koedermetova en Elise Mertens in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Perez had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Sloveense Zidanšek drie.

Behalve Mertens deden de volgende Belgische dames mee:
 Kimberley Zimmermann speelde samen met de Poolse Katarzyna Piter – zij bereikten de tweede ronde;
 Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck verloren hun openingspartij;
 Greet Minnen en de Slowaakse Tereza Mihalíková hadden eveneens de eerste ronde als eind­station;
 Yanina Wickmayer en de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove speelden mee op basis van een wildcard – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Behalve Kerkhove waren er nog drie Nederlandse deelneemsters:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Desirae Krawczyk waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, maar moesten tijdens hun partij tegen de latere winnaressen de strijd staken wegens een onder­rug­blessure van Schuurs;
 Isabelle Haverlag en Suzan Lamens hadden een wildcard ontvangen – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
* Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 2022
Rosmalen